Где-где? В Караганде!:
 Где-где? В Караганде! — устойчивое выражение русского языка, означающее нежелание говорящего прямо отвечать на вопрос о местонахождении объекта.
 Где-где? В Караганде! (памятник) — памятник крылатой фразе, расположенный в городе Караганда, Казахстан.